Rózsák tere több településen is található:

Rózsák tere (Budapest)
Rózsák tere (Marosvásárhely)